Жеравац (, ) — населённый пункт (деревня) в общине Дервента, который принадлежит энтитету Республике Сербской, Босния и Герцеговина. По результатам югославской переписи населения 1991 года в Жераваце проживало 787 человек.

Население 
В населении деревни преобладают хорваты.

Национальный состав 
1991 год:
 сербы — 132 человека (16,45 %);
 хорваты — 634 человека (79,05 %);
 югославы — 17 человек (2,11 %);
 мусульмане — 1 человек (0,12 %);
 другие — 18 человек (2,24 %).

Примечания 

Населённые пункты Республики Сербской